Стар Сити има више значења:
 Стар Сити (Индијана)
 Стар Сити (Арканзас)
 Стар Сити (Западна Вирџинија)